Камісато (Наґано)
Камісато (Сайтама)